Der Skisprung-Continental-Cup 2021/22 war eine vom Weltskiverband FIS ausgetragene Wettkampfserie im Skispringen, die als Unterbau zum Weltcup fungierte. Der Continental Cup bestand wie jedes Jahr aus Wettbewerben für Herren und Damen sowie aus je einem Sommer-Continental-Cup und einem Winter-Continental-Cup. Mitte April gab die FIS den ersten Rahmenkalender bekannt, der bis zum Saisonstart jedoch noch geringfügigen Änderungen unterworfen wurde. So wurden beispielsweise Mitte Juni die Springen der Herren am zweiten Septemberwochenende von Stams nach Bischofshofen verlegt. Die Sommersaison begann am 17. Juli auf der mit Matten belegten Puijo-Schanze in Kuopio, wobei die Wettbewerbe vom chinesischen Skiverband ausgerichtet wurden. Im Winter sollen die ersten Wettbewerbe bereits am 4. Dezember in Peking stattfinden, um eine Generalprobe vor den Olympischen Winterspielen abhalten zu können. Die Saison war in sieben Perioden unterteilt, wobei die jeweiligen besten drei Athleten aus unterschiedlichen Nationen pro Periode einen zusätzlichen Startplatz für ihre Nation im Grand Prix oder im Weltcup erhielten. Die Saison umfasste Wettbewerbe in Europa, Asien und Nordamerika.

Herren Sommer

Continental-Cup-Übersicht

Wertung

Herren Winter

Continental-Cup-Übersicht

Wertung

Damen Sommer

Continental-Cup-Übersicht

Wertung

Damen Winter

Continental-Cup-Übersicht

Gesamtwertung

Herren

Siehe auch 
 Skisprung-Weltcup 2021/22
 Skisprung-Grand-Prix 2021

Weblinks 
 Continental Cup Herren

 Continental Cup Damen

Einzelnachweise 

2021/22
Wintersport-Continental-Cup 2021/22